Isola di San Paolo (Iseo), isola del Lago d'Iseo, Italia
Isola di San Paolo, una delle isole Cheradi, Italia
 Isola di San Paolo, isolotto adiacente a Ugliano, in Croazia.
 Île Saint-Paul, piccola isola delle terre australi e antartiche francesi
 Isola di Saint Paul (Alaska), Stati Uniti d'America
 Isola di Saint Paul (Nuova Scozia), Canada
 Isole di San Paolo (Saint Paul's Islands), Malta
 Arcipelago di San Pietro e San Paolo, Brasile